Rocquemont puede referirse a:

 Rocquemont, comuna francesa situada en Oise.
 Rocquemont, comuna francesa situada en Sena Marítimo.